Bicol (lud)
 Bicol Region
 język bikolski